Holger Pedersen est un patronyme qui désigne deux personnalités danoises.

 Holger Pedersen, né le  dans le hameau de Gelballe (commune de Kolding situé dans le sud-ouest du Jutland au Danemark) et mort le  à Hellerup près de Copenhague, est un linguiste danois, spécialiste en celtologie, en arménien classique et en albanais. 
 Holger Pedersen, né le , est un astronome danois de l'observatoire européen austral.